Maggiolini è un cognome italiano. 

Alessandro Maggiolini (1931-2008) vescovo cattolico italiano.
Giuseppe Maggiolini (1738-1814) ebanista italiano.
Francesco Carlo Maggiolini (1758-1834) ebanista italiano, figlio di Giuseppe.